— emir de Córdova 
   — maí do Império de Canem
  — emir da Transjordânia  e rei da Jordânia 

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história